Stairway to Heaven est une chanson du groupe Led Zeppelin ;
 Stairway to Heaven est un manga de Makoto Kobayashi ;
 Stairway to Heaven est le titre américain du film Une question de vie ou de mort, de Michael Powell et Emeric Pressburger.